El término complejo puede designar a:

En general 
 Como adjetivo, sinónimo de complicado o difícil; cualidad de complejidad.
 Como sustantivo, puede referirse a un conjunto de edificios o instalaciones agrupados para una actividad común (como por ejemplo «complejo habitacional» o «complejo industrial»).

Arquitectura 
 Complejo, en arquitectura y urbanismo, grupo o bloque de edificios o espacios arquitectónicos que están estructuralmente conectados entre sí y se perciben como una unidad.

Matemáticas 
 Número complejo, elemento del conjunto de los números complejos.

Psicología 
 Para el concepto que se utiliza en psicología en general y en psicoanálisis, así como principalmente en psicología analítica, véase complejo (psicología).

Química 
 Un complejo (también llamado compuesto de coordinación o complejo metálico), tipo de estructura molecular.
 En bioquímica, un complejo enzimático.

Enlaces externos